Freiheit steht für:
 Freiheit, politisch-philosophischer Begriff
 Freiheit, physikalischer Begriff, siehe Freiheitsgrad
 das Gegenteil von Leibeigenschaft im Mittelalter, siehe Freie
 eine Form der Minderstadt, siehe Minderstadt #Freiheit
 Freiheiten der Luft (engl. freedoms of the air), Luftrechte im kommerziellen Luftverkehr, die zwischen Staaten bilateral vereinbart werden
 Freiheitsdressur, Art der Dressur im Zirkus

Organisationen:
 Arbeiter-Radfahrer-Bund Freiheit
 Die Freiheit, Partei, siehe Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie – Die Freiheit

geographische Objekte:
 Freiheit (Berg), Berg in den Appenzeller Alpen
 Freiheit (Osterode am Harz), Ortsteil in Niedersachsen
 Freiheiten (Königsberg i. Pr.), Siedlungen in Königsberg
 Freiheit an der Aupa, Tschechien, siehe Svoboda nad Úpou
 Große Freiheit, Straße in Hamburg-Sankt Pauli
 Freiheit (Meißen), Straße in Meißen
 Münchner Freiheit, Platz in München
 Freiheit (Lippramsdorf), Weiler der früheren Gemeinde Lippramsdorf, Stadt Haltern, Kreis Recklinghausen, NRW

Schriften:
 Freiheit (Roman), Roman von Jonathan Franzen
 Freiheit. Ein Plädoyer, Essay von Joachim Gauck

Zeitungen und Zeitschriften:
 Freiheit (Zeitschrift), anarchistisches Organ (1879–1910)
 Freiheit (Wiener Zeitung), Vorgänger der Christlich-Sozialen Arbeiter-Zeitung (1895–1900)
 Freiheit (DSAP), Organ der Deutschen sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik (1898–1938)
 Freiheit (USPD), Zentralorgan der USPD (1918–1922)
 Freiheit!, Wiener Tageszeitung (26. Juli 1927 – 30. April 1932, Digitalisat bei ANNO; Nachfolgerin der Wochenzeitung Der Turm (Wien), 14. März – Juli 1927)
 Freiheit (KPD-Zeitung), Düsseldorfer KPD-Zeitung
 Freiheit (SED-Bezirkszeitung), Zeitung im DDR-Bezirk Halle (1946–1990)
 Die Freiheit. SPD-Zeitung, Bezirksausgabe Koblenz, 1947 bis 1961 

in Film und Fernsehen:
 Freiheit (1966), Kurzfilm von George Lucas
 Freiheit (2017), Spielfilm von Jan Speckenbach
 Zur Freiheit, Fernsehserie von Franz Xaver Bogner (1987–88)

in der Musik:
 Freiheit (Album), Album von Curse
 Freiheit (Müller-Westernhagen-Lied), Lied von Marius Müller-Westernhagen
 Freiheit (Unheilig-Lied), Lied von Unheilig
 Die Freiheit (Danzer), Lied von Georg Danzer
 Münchener Freiheit (Band), eine Musikgruppe

Freiheit ist der Familienname folgender Personen:
 Egon F. Freiheit (* 1944), deutscher Autor und Medienberater
 Jan Freiheit (* 1962), deutscher Musiker
 Peter Freiheit (1940–2001), deutscher Komponist und Musiker

Siehe auch:

 Alte Freiheit
 Auf der Freiheit
 Freedom
 Große Freiheit (Begriffsklärung)
 Libertad
 Libertas (Begriffsklärung)
 Liberté